Chano peut désigner :

Pseudonyme 

 (1961-), footballeur espagnol ;
Chano (1965-), footballeur espagnol ;
Chance the Rapper, surnommé Chano (1993-), chanteur américain.

Prénom

Chano Domínguez (1960-), pianiste espagnol ;
Chano Urueta (1904-1979), réalisateur mexicain.

Nom de famille 

Takayuki Chano (1976-), footballeur japonais.